Bauler ist der Name folgender Orte:

Bauler (Landkreis Ahrweiler), eine Gemeinde im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz
Bauler (Eifelkreis Bitburg-Prüm), eine Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz

Bauler ist der Name von:
 André Bauler (* 1964), luxemburgischer Politiker, Autor und Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 René Bauler (1914–??), luxemburgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pauler